est une expression anglaise signifiant « danse de la mort ». Elle peut faire référence à :

Cinéma 
 Danse de mort de Marcel Cravenne, sorti en  1948 ;   
 , titre alternatif de , film de Jack Hill et , sorti en 1968 ;
 , film de David Giles, sorti en 1969.

Théâtre 

 , titre français de La Danse de mort (), pièce d'August Strindberg (1900) ;
 , pièce de W. H. Auden (1933).

Autres 

 , album d'Iron Maiden (2003) ;
 , roman de Douglas Preston et Lincoln Child (2005).
 Dances of Death (and Other Walking Shadows), album de Mekong Delta (1990).

Voir aussi